Стець () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Стець, Павел Денисович (род. 1935) — украинский советский металлург, изобретатель СССР.
 Стець, Юрий Ярославович (род. 1975) — украинский политик и журналист, министр информационной политики Украины, народный депутат Украины.

См. также 
 Стецько
 Стеца, Остап Антонович